Vredestempel (Rome), in de Keizerlijke fora in Rome
 Vredestempel (Haarlem), gebouwd in Haarlem in 1648, naar aanleiding van het sluiten van de Vrede van Münster
 Vredestempel (Padua) in Noord-Italië
 Vredestempeltje van Rijs, in Rijs in de Nederlandse provincie Friesland